Royds steht für:

 Kap Royds, ein Kap in der Antarktis

Personen:
 Charles Royds (1876–1931), britischer Offizier und Polizist
 Thomas Royds (1884–1955), englischer Physiker

Siehe auch:
 Roids